

Patronyme  

 Alice S. Whittemore, épidémiologiste et biostatisticienne américaine ;
 Edward Whittemore (1933-1995), agent de la CIA et écrivain américain ;
 Samuel Whittemore (1696-1793), fermier et un soldat américain ;
 William J. Whittemore (1860-1955), artiste peintre et aquarelliste américain.

Toponyme 

 Whittemore, localité située dans le comté de Kossuth, dans l’Iowa, aux États-Unis.